Хитцы () — село,
Краснолукский сельский совет,
Гадячский район,
Полтавская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 5320483603. Население по переписи 2001 года составляло 716 человек.

Географическое положение 
Село Хитцы находится на правом берегу реки Грунь, которая через 2 км впадает в реку Псёл,
выше по течению на расстоянии в 1 км расположено село Красная Лука,
ниже по течению на расстоянии в 1 км расположен город Гадяч.
Река в этом месте извилистая, образует лиманы, старицы и заболоченные озёра.
Рядом проходит автомобильная дорога .

История 
 1632 — дата основания.

Экономика 
 Птице-товарная ферма.

Объекты социальной сферы 
 Детский сад.
 Школа І—ІІ ст.
 Этнографический музей.

Известные жители и уроженцы 
 Троценко Анатолий Александрович (1940—2013 годы) — советский и российский учёный-энергетик.
 Шиш, Анна Ивановна (1926—2010) — Герой Социалистического Труда.

Примечания